El término Zapruni (Запрудный) puede referirse a:

Zaprudni (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia; 
Zaprudni (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia; 
Zaprudni (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia; o
Zaprudni (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.